Gadelha é o sobrenome de várias personalidades:

 Descartes Gadelha
 Fabiano Gadelha
 Líber Gadelha
 Luiza Possi Gadelha
 Marcondes Gadelha
 Preta Maria Gadelha Gil Moreira
 Salomão Benevides Gadelha

Desambiguações de sobrenomes